Деценија може да се односи на:
 Деценија, временски интервал од десет година
 Деценија (Цецин албум), албум српске певачице Светлане Ражнатовић
 Деценија (албум групе Мортал комбат), албум српске групе Мортал комбат